«Не ховай очей» () — песня украинской певицы Ирины Билык, выпущенная в 2018 году.

Видеоклип 
Видеоклип был представлен в тот же день, что и песня, в международный день борьбы с гомофобией, 17 мая 2018 года. Режиссёром клипа стал Юрий Движон, который ранее снял для Билык клипы «Волшебники» и «Не питай». По задумке в клипе снялись десять героев, которые «не прячут глаз» и открыто говорят о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Одним из них стал сам режиссер.

Премьера клипа состоялась Посольстве Германии в Украине в рамках торжественного приема по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. На презентации клипа присутствовала сама Ирина Билык.

Список композиций 
 «Не ховай очей» — 3:27
 «Не ховай очей» (Shnaps & Sanya Dymov Remix) — 3:32
 «Не ховай очей» (Remix by Boosin) — 3:40

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Награды и номинации

Документальный фильм 
Киевпрайд совместно с режиссером Юрием Движоном представили в 2018 году документальный фильм «Не ховай очей», который был приурочен к национальному дню каминг-аута. Во всем мире его отмечают 11 октября. В фильме герои клипа, среди которых правозащитница София Лапина, поэтесса Анна Кукушкина, трансгендерная модель и блогер Юлия Гельцман, модель Нантина Дрончак и другие, рассказали о своем выборе быть открытыми представителями ЛГБТ и объяснили, почему это для них важно. В клипе и фильме снялся и сам режиссер Юрий Движлон, что стало его публичным каминг-аутом. Премьера состоялась в эфире Нового канала и на YouTube.

19 июня 2019 года была представлена вторая часть фильма под названием «Не ховай очей-2. Наши в США: фильм про украинских ЛГБТ-эмигрантов».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Песни 2018 года
Песни на украинском языке
Песни ЛГБТ-тематики
Песни Ирины Билык